Estats Units:
Tierra Amarilla (Nou Mèxic)
 Xile:
Tierra Amarilla (Xile)